

Događaji
 Ašur-rešiši II. naslijedio je kralja Ašur-rabija na Asirijskom tronu.

Rođenja

Smrti